La Semana puede referirse a:

La Semana, una revista de Uruguay editada entre 1909 y 1914.
La Semana, una revista de Argentina.
La Semana, un periódico de España fundado en 1996.
La Semana, un periódico chileno que posteriormente sería remobrado como El Rancagüino.
La Semana, un programa de televisión de España.